Кубок Глінки і Грецкі 2021 () — 30-й міжнародний юніорський хокейний турнір, що пройшов традиційно в чеському місті Бржецлав та словацькому П'єштяни, з 2 по 7 серпня 2021 року.

Учасники

Група А

Група Б

Груповий етап

Група А

Група В

Фінальний раунд

Матч за 7-е місце

Матч за 5-е місце

Півфінали

Матч за третє місце

Фінал

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 hlinkagretzkycup.cz  

2021
2021 у хокеї з шайбою
2021 у чеському спорті
2021 у словацькому спорті